Венера се може односити на:
 Венера, другу планету Сунчевог система
 Венера (богиња), римску богињу љубави
 Програм Венера, совјетски програм вештачких сателита који је истраживао планету Венеру
 Венера (филм), британски филм из 2006
 Венера (Нинџа корњаче), измишљени лик из серијала Нинџа корњаче
 Венера III
 Венера експрес, мисија Европске свемирске агенције ка Венери
 Венера из Милоса
 Вилендорфска Венера, статуета женске особе
 Плава Венера, драма из 1932.